Henrik Eriksson, född 7 februari 1988 i Jönköping, är en svensk professionell ishockeyspelare för Borås HC i Hockeyettan. Erikssons moderklubb är HV71 och han spelade med dem som junior. Han har också 19 landskamper med juniorlandslaget.

Klubbkarriär

Källor 

Män
Födda 1988
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Idrottare från Jönköping